Das Pacific Market International Bellevue Squash Classic 2017 fand vom 16. bis 20. Mai 2017 in Bellevue, Washington, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2016/17 und gehörte zur Kategorie PSA 100.

Turniersieger wurde Grégory Gaultier, der mit seinem Finalgewinn den 27. Sieg und sechsten Titel in Folge feierte. Mit dem Sieg sicherte er sich außerdem die Rückkehr an die Spitze der Weltrangliste zum 1. Juni 2017. Gaultier bezwang im Endspiel Ali Farag mit 12:10, 12:10 und 11:8.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Dylan Cunningham einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 150.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2016/17
Sportveranstaltung in Washington
Veranstaltung in Bellevue (Washington)
Squashturnier in den Vereinigten Staaten
Squashturnier in Amerika